Dwójki mężczyzn – trzecia konkurencja, w której zostały rozdane medale w saneczkarstwie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Pjongczangu.

Zawodnicy o medale olimpijskie walczyli 14 lutego na torze Alpensia Sliding Centre  umiejscowionym w Pjongczangu. 

Mistrzostwo olimpijskie z 2014 roku obroniła dwójka reprezentacji Niemiec Tobias Wendl i Tobias Arlt. Drudzy byli Austriacy Peter Penz i Georg Fischler, a brąz wywalczyli rodacy Wendla i Arlta Toni Eggert i Sascha Benecken.

Jedyni Polacy w stawce - Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski - zajęli 12 miejsce.

Terminarz

Wyniki

Bibliografia 
 

Saneczkarstwo na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018